Termenul „Nußdorf” se poate referi la:

Localități din Germania:
Nussdorf (Eberdingen) localitate ce aparține de Eberdingen
Nußdorf (Chiemgau), o comună din districtul Traunstein, Bavaria
Nußdorf am Inn
Nußdorf (Landau)
Nußdorf (Überlingen)
Localități din Austria:
Nußdorf am Haunsberg
Nußdorf am Attersee
Nußdorf (Wien)
Nußdorf-Debant
Nußdorf ob der Traisen